Каперсоцве́тные () — ботаническое название порядка цветковых растений. Используется в системе Кронквиста как порядок в подклассе дилленииды (Dilleniidae), а также в современной системе Кубицкого. В версии 1981 года порядок включал следующие семейства:

 Семейства порядка каперсоцветные (Capparales)
 
 
 
 
 

В системе APG II все эти растения включены в расширенный порядок Brassicales (капустные).

Примечания 

Порядки растений